

Ісеть — річка в Свердловській області, ліва притока Тоболу
 Ісеть — селище, Верхньопишминський міський округ
 Ісеть — присілок, Качузький район, Іркутська область

Див. також 
 Ісетське